Vallat ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Vallat (Castellón), Gemeinde in der spanischen Provinz Castellón
 Im Provenzalischen ist Vallat oder Grand Vallat ein häufiger Name für Wasserläufe.

Vallat ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Vallat (* 1947), französischer Veterinärmediziner
 Francis Vallat (1912–2008), französischer Jurist
 François Vallat (Archäologe) (* 1939), französischer Archäologe
 François Vallat (Medizinhistoriker) (* 1947), französischer Medizinhistoriker
 Jean Vallat (1924–2009), Schweizer Agrarwirtschaftler
 Xavier Vallat (1891–1972), französischer Anwalt, Journalist und Politiker